Іссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Іссе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот